Суздалево — название нескольких населённых пунктов:
 Суздалево — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Суздалево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.